Fossesholm ist der Name von

 Fossesholm (Herrenhaus), denkmalgeschütztes Herrenhaus in Vestfossen im Øvre Eiker
  Helene Marie Fossesholm (* 2001), norwegische Skilangläuferin